Isidore Hedde
 Félix Maurice Hedde